Nyabiho kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyabiho (vattendrag i Karuzi), 
 Nyabiho (vattendrag i Kirundo), 
 Nyabiho (vattendrag i Cibitoke), 

Robotskapade Burundiförgreningar